Flavio Roma (Rome, 21 juni 1974) is een voormalig Italiaanse voetbaldoelman. In augustus 2012 keerde hij na drie jaar AC Milan terug naar AS Monaco. Daar dient hij in eerste aanleg als reservekeeper. Voordien speelde hij voor onder meer SSC Venezia, Chievo, Piacenza en AS Monaco. Roma speelde in 2005 drie wedstrijden voor de Italiaans nationale ploeg.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van AS Monaco
Lijst van spelers van Piacenza Calcio

Italiaans voetballer